Durnwalder ist der Name folgender Personen:

 Luis Durnwalder (* 1941), Südtiroler Politiker
 Meinhard Durnwalder (* 1976), Südtiroler Politiker